Mitterkamm (Schnalskam), een bergkam in de Schnalskam van de Ötztaler Alpen in het Oostenrijkse Tirol, waarvan de hoogste top 3207 meter hoog is.
Mitterkamm (Weißkam), een 3219 meter hoge bergtop in de Weißkam in de Ötztaler Alpen in het Oostenrijkse Tirol.